Oláh András (1959) író, tanár
 Oláh András (?) Junior Prima díjas újságíró